

Miejscowości

Austria 
 Reichenbach – gmina katastralna w gminie Litschau, w Dolnej Austrii
 Reichenbach – gmina katastralna w gminie Rappottenstein w Dolnej Austrii

Niemcy

Badenia-Wirtembergia 
 Reichenbach am Heuberg – gmina w powiecie Tuttlingen
 Reichenbach an der Fils – gmina w powiecie Esslingen
 Reichenbach an der Fils – związek gmin w powiecie Esslingen
 Reichenbach – dzielnica miasta Bad Schussenried
 Reichenbach unter Rechberg – dzielnica Donzdorfu
 Reichenbach im Täle – dzielnica gminy Deggingen
 Reichenbach – dzielnica gminy Waldbronn
 Reichenbach – dzielnica miasta Gengenbach
 Reichenbach – dzielnica miasta Lahr/Schwarzwald
 Reichenbach – dzielnica miasta Hornberg
 Reichenbach – dzielnica gminy Bad Rippoldsau-Schapbach
 Reichenbach – dzielnica gminy Westhausen

Bawaria 
 Reichenbach – gmina w powiecie Cham
 Reichenbach – gmina w powiecie Kronach
 Reichenbach – dzielnica miasta Auerbach in der Oberpfalz
 Reichenbach – dzielnica gminy Iggensbach
 Reichenbach – dzielnica gminy Mömbris
 Reichenbach – dzielnica miasta Münnerstadt
 Reichenbach – dzielnica gminy Oberstdorf 
 Reichenbach – dzielnica gminy Wettringen
 Reichenbach – dzielnica miasta Wörth an der Donau

Hesja 
 Reichenbach – dzielnica miasta Hessisch Lichtenau
 Reichenbach – dzielnica gminy Lautertal
 Reichenbach – dzielnica gminy Waldems

Nadrenia-Palatynat 
 Reichenbach-Steegen – gmina w powiecie Kaiserslautern
 Reichenbach – gmina w powiecie Birkenfeld

Saksonia 
 Reichenbach – dzielnica miasta Großschirma
 Reichenbach – dzielnica gminy Callenberg
 Reichenbach – dzielnica gminy Haselbachtal
 Reichenbach – dzielnica gminy Klipphausen
 Reichenbach – dzielnica gminy Kriebstein
 Reichenbach/O.L. – miasto w powiecie Görlitz
 Reichenbach im Vogtland – miasto w powiecie Vogtland
 Reichenbach/O.L. – wspólnota administracyjna w powiecie Görlitz
 Reichenbach/Vogtl. – wspólnota administracyjna w powiecie Vogtland

Turyngia 
 Reichenbach – gmina w powiecie Saale-Holzland
 Reichenbach – dzielnica gminy Behringen 
 Reichenbach – dzielnica miasta na prawach powiatu Gera
 Reichenbach – dzielnica miasta Schmalkalden

Polska 
 Reichenbach am Eulengebirge – niemiecka nazwa Dzierżoniowa

Szwajcaria 
 Reichenbach – miejscowość w gminie Zollikofen, w kantonie Berno 
 Reichenbach im Kandertal – gmina w kantonie Berno, w okręgu Frutigen-Niedersimmental

Rzeki 
 Reichenbach – dopływ Zahme Gera
 Reichenbach – dopływ Aich
 Reichenbach – dopływ  Biber
 Reichenbach – dopływ Kocher

Budynki 
 Klasztor Reichenbach – klasztor w Klosterreichenbach (gmina Baiersbronn)
 Klasztor Reichenbach am Regen – klasztor w Reichenbachu
 Zamek Reichenbach w Reichenbach bei Zollikofen, w Szwajcarii
 Zamek Reichenbach w Hessisch Lichtenau

Inne 
 Reichenbach – lotnisko w Reichenbach im Kandertal (ICAO LSGR)

Zobacz też 
 Wodospad Reichenbach – jeden z najwyższych wodospadów Alp